Сетнахт (букв. «Сет Победоносный»; рубеж XI—XII вв. до н. э.) — фараон Древнего Египта, правивший в 1200/1184—1198/1182 годах до н. э.

В своей деятельности опирался на жречество и способствовал завершению очередного политического кризиса в государстве.

По представлениям современной египтологии, Сетнахт вступил на престол после смерти царицы Таусерт и являлся основателем XX династии (Рамессидов). Возможно, некоторое время правил совместно с сыном — Рамсесом III, который впоследствии стал его преемником.

Имя 

На сегодняшний день египтологам известны различные иероглифические написания имён и эпитетов Сетнахта, все они, как и прочих древнеегипетских фараонов, делятся согласно особой титулатуре.

При сопоставлении имени Сетнахта с греческими именами фараонов из «Египтиаки» Манефона, точной идентификации нет (существует недоказанное предположение, что это мог быть Сетос).

Ниже приведён список, в котором дана иероглифика и транслитерация имён Сетнахта в соответствии с трудом Ю. фон Бекерата — «Список египетских царских имён», также указана русскоязычная огласовка и перевод

Хронология 

В современной египтологии многие вопросы хронологии Древнего Египта являются дискуссионными, например большинство дат правления фараонов относительны, при этом, обычно, чем древнее правление, тем меньшая точность у указанной даты.

Время правления Сетнахта, как и большинства фараонов Древнего Египта, современной наукой точно не установлено. Традиционно считалось, что Сетнахт правил 2 года, именно этим годом правления помечена его стела, происходящая из Элефантины. Однако, о большей продолжительности его царствования может свидетельствовать надпись № 271 на горе Синай. Она предполагает, что Сетнахт находился у власти, по крайней мере, 2 года и 11 месяцев, то есть почти 3 полных года. Некоторые датировки правления Сетнахта, согласно различным исследователям (даты даны до н. э.):
 1184—1182 гг. (2 года) — по Э. Ф. Венте;
 март 1186/1185—1183/1182 гг. (2-4 года) — по Ю. фон Бекерату, «Хронология фараонов Египта»;
 1186—1184 гг. (2 года) — по Э. Хорнунгу, также по Я. Малеку и по Я. Шоу;
 1187—1185 гг. (2 года) — по Э. Додсону и K. A. Китчену;
 1188—1186 гг. (2 года) — по ;
 1190—1187 гг. (3 года) — по Р. Крауссу;
 1190—1188 гг. (2 года) — обобщённая хронология под редакцией Э. Хорнунга, Р. Краусса и Д. Уорбертона (наиболее современная работа по египетской хронологии);
 1192—1190 гг. (2 года) — по Р. Паркеру;
 1200—1198 гг. (2 года) — по Д. Рэдфорду;
 правил с 1200 г. — по Э. Бикерману (наиболее авторитетная в российской науке хронология, принятая в академическом издании «История Древнего Востока», 1988 г.).

В 2006 году найдена хорошо сохранившаяся стела Верховного жреца Амона Бакенхонсу (букв. «Слуга Хонсу»), датированная 4-м годом правления Сетнахта, что ещё более увеличивает срок нахождения его у власти.

Родословная 

Происхождение Сетнахта неизвестно. Он, точно не был ни сыном, ни братом, ни другим каким прямым потомком, ни предыдущего фараона Саптаха, ни его предшественника Сети II, которого Сетнахт, однако, официально считал последним законным правителем.

Возможно, его отцом был один из сыновей Рамсеса II, брат Мернептаха, неизвестный современной науке по имени. В пользу этого может служить тот факт, что своему сыну Сетнахт дал имя Рамсес, вероятно в честь своего великого деда. Все последующие за Сетнахтом фараоны XX династии также получали имя Рамсес, в связи с чем и вся династия носит название Рамессидов (то есть династия Рамсесов).

Сетнахт был женат на царице Тия-Меренисет, возможно, дочери Мернептаха, и гипотетически, мог достичь престола через этот брак.

Правление 
Сетнахт был энергичным и деятельным фараоном, пытавшимся продолжать традиции Рамсеса II Великого и сумевшим вывести Египет из очередного политического кризиса. Он подавил восстание правителя города Таниса сирийца Ирсу, усилил центральную власть и восстановил порядок в стране:

«Народ Египта жил в изгнании вне земли своей. Каждый оставшийся внутри земли нуждался в покровительстве. Так продолжалось многие годы ранее, чем пришли другие времена. Земля египетская принадлежала князьям из чужих мест. Один убивал другого, и знатные и малые.Потом другие времена наступили в продолжение годов голода. Один сириец, Ирсу, поднялся между ними князем (повелителем) и он принуждал весь народ давать ему дань. Что было кем-либо собрано, то похищали сотоварищи его (сирийца). Так делали они.С богами так же поступали, как и с людьми. Им не приносились более правильные жертвы в храмах.Тогда обратили боги это положение вещей во спасение. Они дали стране опять её равновесие, как её положение справедливо того требовало. И они поставили своего сына, происшедшего из их тела, царём всей земли, на высоком их престоле. Это был царь Сетнахт, любимый Амоном.Он был как существо Сета, когда оно во гневе. Он позаботился о всей земле. Если показывались мятежники, то он убивал злодеев, обитавших в земле Та-мера.Он очистил высокое царское седалище Египта и так был он властителем жителей на престоле солнечного бога Атума, поднял лик их (жителей). Если показывались такие, которые отговаривали признать каждого братом, то их запирали.Он восстановил порядок в храмах, давая священные доходы для правильных жертвоприношений богам, как подобает по их уставам».

Врагами, противостоящими фараону, были мятежники внутри страны, которые пытались опереться на наёмников сечетиу — «азиатов» (часто в современной литературе врагами Сетнахта ошибочно называются ливийцы).

Для укрепления общественного порядка и центральной власти, Сетнахт использовал влияние жречества, привлекая его на свою сторону одариванием различным имуществом. Особенно он благоволил фиванским жрецам — вернул им прежний авторитет и большие земельные владения, в одном из своих имён (Усерхаура Сетепенра Мериамон Сетнахт Мерерамон), он дважды именуется любимцем Амона, главного божества города Фивы. Сетнахт прославился узурпацией многочисленных зданий, возведенных его предшественниками, также, предположительно, им построены две часовни в Сет-Маат (совр. Дейр-эль-Медина). Помимо этого известно, что он истреблял всякую память о фараоне Саптахе и царице Таусерт, стирая их картуши со всех памятников, где они были поставлены.

Вероятно, какой-то период, Сетнахт правил совместно с сыном — Рамсесом III, последующим преемником Сетнахта на троне Египта.

Захоронение 

Сетнахт был захоронен в фиванском городе мёртвых в Долине Царей. Во время своей жизни он подготавливал для себя гробницу KV11 (нумерация по принятой современной системе обозначения). Но его сын, Рамсес III, выбрал местом погребения Сетнахта узурпированную гробницу царицы Таусерт (KV14), а KV11 оставил для себя. Какие причины заставили Рамсеса III нарушить традиции не известно, одной из гипотез предполагается, что KV 11 была не достроена.

Внутренний саркофаг Сетнахта был обнаружен в гробнице KV35. Его мумия не идентифицирована.

В 1898 году французским археологом Виктор Лоре, при исследовании другой гробницы — KV35 (принадлежавшей Аменхотепу II), была обнаружена мумия, вероятно, являвшаяся останками Сетнахта. Сейчас установлено, что эта гробница, около XI века до н. э., была вскрыта и использовалась для хранения царских мумий, которые по тем или иным причинам лишились своих усыпальниц. Мумия Сетнахта находилась отдельно от остальных в большом помещении предшествовавшем склепу, и, по неизвестной причине, покоилась в обломках деревянной лодки. Поскольку эта мумия была похищена или утрачена в начале XX века, что-то более определённое о ней и её принадлежности в настоящее время выяснить не представляется возможным.Гробница KV14, саркофаг Сетнахта.

Памятники и источники

Письменные 
 «Стела Элефантины» — стела с острова-города Абу (греч. Элефантина), датированная 2-м годом правления Сетнахта. Из текста следует, что в конце правления XIX династии Египет охватила смута, которую Сетнахт прекратил, ведя борьбу против своих врагов (строки 4-12 рассказывают об исторических событиях до и во время его воцарения).
 «Большой папирус Харриса» — папирус, найденный позади храма в Мединет-Абу и датируемый началом правления Рамсеса IV. Является политическим и религиозным завещанием потомкам фараоном Рамсесом III. Наиболее целостный документ эпохи XX династии, отражающий все стороны общественно-политической, экономической и культурной жизни страны (документ имеет длину более 40 м, ширину 64,25 см и состоит из 79 склеенных листов).
 «Архив Дейр-эль-Медины» — свод документации поселка строителей царских гробниц Сет-Маат (совр. Дейр-эль-Медина), освещающий практически все стороны жизни Египта эпохи XIX—XX династий.
 Надпись № 271 на горе Синай.
 «Стела Бакенхонсу» — хорошо сохранившаяся стела из кварцита, найденная во время раскопок на территории древнего города Уасет/Фивы (совр. Луксор) 17 декабря 2006 года, и принадлежащая Верховному жрецу Амона — Бак эн Хонсу. Текст стелы посвящён вкладу Бак эн Хонсу в строительство главной достопримечательности фиванского храма Амона (совр. Карнак) — гипостильного зала, а также высечено родословное древо жреца. Этот памятник является единственным датированным 4-м годом правления Сетнахта (стела размером 170 на 80 см, с 17-ю строками иероглифического текста).

Материальной культуры 
Памятники эпохи Сетнахта практически не известны, почти все, носящие на себе его имя, были выполнены уже при Рамсесе III. Некоторые из них:
 Узурпированная гробница Таусерт (KV14).
 Наскальное изображение на скале за храмом в Мединет-Абу, на котором Сетнахт, совместно с соправителем Рамсесом III, приносят жертвы богам и молятся солнцу.
 ЭСБЕ сообщает, что в XIX веке ещё хранились два Скарабея Сетнахта (в музее при Киевской духовной академии и в коллекции Бильбура).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 «eGlyphica Pharaonen»
 «Bertsgeschiedenissite»
  «Tour Egypt»
  

Фараоны по алфавиту
Фараоны XX династии
Правители Африки XII века до н. э.